La Korvpalli Meistriliiga 2017-2018 è stata la 27ª edizione del massimo campionato estone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Regular season

Play-off

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
2017-2018